Als Ford Taunus 12M wurden vier Pkw-Modelle von Ford Deutschland bezeichnet:
 Ford G13 (1952–1959)
 Ford G13 AL (1959–1962)
 Ford P4 (1962–1966)
 Ford P6 (1966–1970)